Дарий е името на трима царе на Ахеменидската империя:

 Дарий I или Дарий Велики
 Дарий II
 Дарий III